Don Camillo est un personnage de fiction créé en 1948 par Giovannino Guareschi. Il a donné son nom à deux films :
 Don Camillo est le titre alternatif du film Le Petit Monde de don Camillo, réalisé par Julien Duvivier et sorti en 1952.
 Don Camillo est une nouvelle version de ce film, réalisée par Terence Hill et sortie en 1983.

NOTE : Le Don Camilo (avec un seul "L") est un célèbre cabaret de la Rive Gauche à Paris.